

Острувець — село в гміні Садкі Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острувець — село в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Острувець — село в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства